По состоянию на 2019 год в Сибирском федеральном округе 113 городов, из них
 3 города-миллионника,
 5 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
 0 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
 11 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
 18 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
 76 малых (население менее 50 тыс. жителей).

Ниже приведён список всех городов.

Республика Алтай 
 Средние города
 Горно-Алтайск

Алтайский край 
 Крупнейшие города
 Барнаул 
 Большие города
 Бийск 
 Рубцовск 
 Средние города
 Новоалтайск 
 Малые города
 Алейск 
 Белокуриха 
 Горняк 
 Заринск 
 Змеиногорск 
 Камень-на-Оби 
 Славгород 
 Яровое

Иркутская область 

 Крупнейшие города
 Иркутск 
 Большие города
 Ангарск 
 Братск 
 Средние города
 Усолье-Сибирское 
 Усть-Илимск 
 Черемхово 
 Малые города
 Алзамай 
 Байкальск 
 Бирюсинск 
 Бодайбо 
 Вихоревка 
 Железногорск-Илимский 
 Зима 
 Киренск 
 Нижнеудинск 
 Саянск 
 Свирск 
 Слюдянка 
 Тайшет 
 Тулун 
 Усть-Кут 
 Шелехов

Кемеровская область 
 Крупнейшие города
 Кемерово 
 Новокузнецк 
 Большие города
 Прокопьевск 
 Средние города
 Междуреченск 
 Ленинск-Кузнецкий 
 Киселёвск 
 Юрга 
 Анжеро-Судженск 
 Белово 
 Малые города
 Берёзовский 
 Осинники 
 Мыски 
 Мариинск 
 Топки 
 Полысаево 
 Тайга 
 Гурьевск 
 Таштагол 
 Калтан

Красноярский край 

 Города-миллионеры
 Красноярск 
 Большие города
 Ачинск 
 Норильск 
 Средние города
 Железногорск 
 Зеленогорск 
 Канск 
 Лесосибирск 
 Минусинск 
 Назарово 
 Малые города
 Артёмовск 
 Боготол 
 Бородино 
 Дивногорск 
 Дудинка 
 Енисейск 
 Заозёрный 
 Игарка 
 Иланский 
 Кодинск 
 Сосновоборск 
 Ужур 
 Уяр 
 Шарыпово

Новосибирская область 
 Города-миллионеры
 Новосибирск 
 Большие города
 Бердск 
 Средние города
 Искитим 
 Малые города
 Барабинск 
 Болотное 
 Карасук 
 Каргат 
 Куйбышев 
 Купино 
 Обь 
 Татарск 
 Тогучин 
 Черепаново 
 Чулым

Омская область 

 Города-миллионеры
 Омск 
 Малые города
 Исилькуль 
 Калачинск 
 Называевск 
 Тара 
 Тюкалинск

Томская область 

 Крупнейшие города
 Томск 
 Большие города
 Северск 
 Малые города
 Асино 
 Кедровый 
 Колпашево 
 Стрежевой

Тува 

 Большие города
 Кызыл 
 Малые города
 Ак-Довурак 
 Туран 
 Чадан 
 Шагонар

Хакасия 
 Большие города
 Абакан 
 Средние города
 Черногорск 
 Малые города
 Абаза 
 Саяногорск 
 Сорск

Примечания 

Сибирский федеральный округ
Сибирский федеральный округ